Il singolare  del Challenger of Dallas 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Alex Bogomolov, Jr. era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Jesse Levine ha battuto in finale Steve Darcis 6–4, 6–4.

Teste di serie

 Ryan Sweeting (primo turno)
 Steve Darcis (finale)
 Sam Querrey (primo turno)
 Tobias Kamke (primo turno)

  Wayne Odesnik (secondo turno)
  Izak van der Merwe (semifinali)
  Rajeev Ram (primo turno)
  Ričardas Berankis (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Challenger of Dallas 2012